Ambatolahy ist der Name folgender geografischer Orte:

 Ambatolahy (Berg), ein Berg in der Region Ihorombe in Madagaskar
 Ambatolahy (Ihorombe), Ort in der Region Ihorombe in Madagaskar
 Ambatolahy (Menabe), Ort in der Region Menabe in Madagaskar
 Ambatolahy (Vakinankaratra), Ort in der Region Vakinankaratra in Madagaskar